Французская скульптура — скульптура населения Франции.

Произведения кельтской скульптуры исчезли во Франции почти бесследно. Алтари, цисты, саркофаги и т. п. отличаются ремесленностью исполнения, которое в изваяниях франкского периода доходит до дикого уродства.

Романский стиль 
Во французском декоре романского стиля можно различить два типа:
 в произведениях первого, фигуры коротки, коренасты, окоченелы, лишены малейших намеков на благородство и красоту; это — работы простых ремесленников, отражающие в себе влияние выродившегося римского искусства.
 Второй тип — византийского происхождения; влияние Византии в его произведениях выказывают пропорции фигур, множество параллельных складок на их одежде, варварская роскошь её убранства жемчугом, драгоценными каменьями, золотыми позументами и вышивками, перспективная неправильность в изображении ступней и колен, узкоконечная обувь, форма выпуклых, миндалевидных глаз и дугообразных бровей, мелочная выделка волос.

Готический стиль

XII век 
В XII столетии возник новый (готический) тип, одна из отличительных особенностей которого — чрезвычайная вытянутость фигур. Лица этих фигур нередко поражают своей красотою и почти всегда одушевлены неподдельным религиозным чувством. Складки на драпировках, ниспадая параллельно, в некоторых местах ломаются под резкими углами. Все детали обработаны с большой тщательностью.

XIII век 
XIII век — самая блестящая пора французской средневековой скульптуры. Её мастера, взирая на природу не через призму римских или византийских традиций и одушевляясь искреннею верой, достигают замечательной жизненности своих произведений, выказывающейся в смелости и непринужденности поз фигур, в безукоризненной их моделировке, в простоте и изящности укладки их одежд и особенно в передаче благочестивого настроения, как мы это видим, например, в скульптурах порталов Реймского и Шартрского соборов.

XIV в., упадок 

После того французская скульптура клонится к худшему. Уже в XIV в. драпировки начинают делаться смятыми и мелочными, плоские фигуры — показывать непонимание условий пластичности, работа — исполняться на скорую руку.

XV век, Возрождение 
В XV в. скульпторы получают права художников, причем у них появляется стремление щеголять мастерством, приводящее их к придаче фигурам изысканных поз и жестов, к условной, еще более скомканной укладке драпировок, к мелочной выделке подробностей человеческого тела, но вместе с тем и к более тонкому выражению на лицах фигур душевного состояния. Виртуозность художников XV века выказалась особенно в воспроизведении голов и рук на мраморных и алебастровых надгробных памятниках и в небольших работах из драгоценных материалов. Что касается до многочисленных статуй, украшающих собой порталы и контрфорсы тогдашних церквей, то они, будучи наскоро исполненными произведениями посредственных скульпторов, недостаточно округлы и безжизненны.

Две школы 
В рассматриваемую эпоху существовали две отдельные школы: одна времен Карла VIII, другая — Людовика XII; последняя, отличавшаяся в декоративных произведениях более сильной передачей анатомических подробностей плоских фигур, процветала на Луаре.

Луарская школа 
Скульптура в ту пору, как и в предшествовавшее время, находилась в тесной связи с архитектурой и, приноравливаясь к её условиям, не имела, так сказать, своего собственного лица. Лишь только наступила эпоха Возрождения, во Франции завелись самостоятельные школы ваятелей. К одной из них, происшедшей от луарской школы, принадлежат Мишель Коломб, Жан-Жюст Турский и др. Из многих сохранившихся её произведений особенно замечательны так называемые «Солесмские святые», в церкви тамошнего монастыря близ Сабле (департамент Сарты), надгробные памятники Маргариты Австрийской, её супруга, Филиберта Савойского, и свекрови, Маргариты Бургундской, в церкви Бру, близ Бура, в Брессе, кардинала Жоржа Амбуазского, его дяди, также Жоржа, в Руанском соборе, последнего бретонского герцога Франциска II и его жены, в Нантском соборе, мавзолей Людовика XII и его супруги, Анны Бретонской, в церкви Сен-Дени.

Парижская школа 
Ещё обширнее была школа парижских скульпторов. Главные её представители — Пьер Бонтан, Жан Гужон, Жермен Пилон, Бартелеми Приёр,  Кузен, Жан Старший и Младший, великолепные произведения которых — памятник Франциска I и его супруги, Клавдии Савойской, четыре кариатиды оркестровой трибуны, «Отдыхающая Диана», мраморная группа трех граций, мавзолей Генриха II и Екатерины Медичи, статуя коннетабля Анна Монморанси и др. находятся в церкви Сен-Дени и в Луврском музее.

Возрождение почти совершенно изгладило в искусстве средневековые традиции, но зато сильно подвинуло художников на пути к достижению изящества и поэтической оригинальности. Техническая умелость, грациозность концепции и мастерство обработки мрамора — важные достоинства произведений названных скульпторов, в особенности Ж. Гужона и Ж. Пилона; но к этим качествам примешаны некоторое жеманство, манерность и слащавость.

В конце XVI и начале XVII в., французская скульптура вдалась в микеланджеловскую манеру, пустилась подражать не столько самому Буонарроти, сколько его плохим последователям. Этого направления держались братья Ангье (Франсуа Старший и Мишель Младший), Пьер Франшвиль, Жак Саразен, автор восьми колоссальных кариатид, украшающих собой верхний этаж среднего павильона на западной стороне старого Лувра.

Новая блестящая эпоха наступила для французской скульптуры при Людовике XIV; но тогдашние её деятели чересчур подчинялись ложному вкусу своего времени и, стремясь создавать грандиозное, впадали в тяжесть и напыщенность. Их произведениям, задуманным живописно и исполненным с большой виртуозностью, сильно вредят преувеличение и поддельный пафос. Замечательнейшие из скульпторов этой эпохи — Франсуа Жирардон (памятник кардинала Ришельё в церкви Сорбонны, в Париже, и группа «Похищение Прозерпины» в версальском парке), Пьер Пюже (группа «Милон Кротонский» и рельеф «Александр и Диоген», в Лувре), Шарль-Антуан Куазво (памятник кардиналу Мазарини, там же), двое Кусту, Никола и его младший брат Гийом (группы «Аполлон и Дафна» и «Гиппомен и Аталанта» в саду Тюильри, две группы «Укротителей коней» при входе на Елисейские поля), братья Бальтазар и Гаспар Марси и некоторые др.

XVIII в 

Скульпторы XVIII в. вообще продолжали работать в манерном стиле своих предшественников, составлявшем смесь стилей Бернини и Альгарди. Достоинства их пикантных и кокетливых произведений, тонкость и верность передачи индивидуальности черт изображаемого лица и необычайное уменье обращаться с мрамором, не искупают их недостатков, заключающихся в странности замысла, часто в неблагородстве и в постоянном жеманстве экспрессии, неправдоподобии драпировок, образующих то мелкие и скомканные, то громадные, как бы надутые ветром складки, нередкой неправильности форм, вялости моделировки нагого тела и, наконец, чрезмерной выделки аксессуаров. К числу выдающихся скульпторов этого направления принадлежат Жан-Луи Лемуан, Пьер Ле Гро Младший, Эдме Бушардон (фигуры фонтана на улице Гренель в Сен-Жерменском предместье в Париже), Жан-Батист Пигаль (памятник Морица Саксонского в церкви св. Фомы, в Страсбурге), Жан-Антуан Гудон (статуя Вольтера в Комеди Франсэз в Париже и в Эрмитаже) и Огюстен Пажу (бюст графини Дюбарри, в Лувре).

XIX век

Эпоха первой империи 

У скульпторов первой империи мы находим точное, но холодное подражание антикам, продолжающееся и у выступивших после них на сцену ваятелей эпохи реставрации. Это классическое направление скульптуры выразилось в произведениях Шоде, Бозио, Романа, Корто, Лемера и др. Его поддерживала Парижская академия художеств, но в конце периода реставрации появилась против него реакция со стороны романтизма, водворявшегося в живописи.

Не подчиняясь вполне эстетическим воззрениям, не согласным с основными началами скульптуры, её деятели охотно шли на уступки новому духу времени. Некоторые из них, живо сочувствуя принципам, руководившими тогдашними живописцами, пытались сами применять эти принципы на практике. Вообще, делались опыты нововведений, или, сказать вернее, допускались нововведения, но без излишнего увлечения, без шума, без громких обещаний; от них далеко было до вспышки полной революции. Дело обошлось без потрясения академического порядка. В конце концов последовало слияние партий в единодушном стремлении находить непосредственно в натуре формы и образы для воплощения прекрасного и соединять с уважением к антикам выражение хотя и не столь высоких, как вложенные в них, но более свежих идей и чувств. Как на лучших представителей этой разумной середины (juste milieu) можно указать на Джемса Прадье и Пьера-Жана Давида Анжерского. Чисто романтическое направление, таким образом, нашло себе лишь немногих убежденных последователей в ряду скульпторов и не нашло между ними ни одного особенно талантливого и влиятельного.

Времена Луи-Филиппа 

Лучшие скульптурные произведения времён Луи-Филиппа принадлежат художникам, очищавшим свой вкус и своё чувство натуры изучением антиков. К числу таких произведений относятся:
 «Мальчик с черепахой» Рюда,
 «Молодой неаполитанец, танцующий тарантеллу» Дюре,
 «Девушка, поверяющая Венере свою первую тайну» Жуффруа,
 «Гений свободы» Дюмона Младшего (статуя, увенчивающая собой польскую колонну в Париже) и некоторые др.

Замечательны также многие из пластических произведений, исполненных в том же духе для украшения общественных зданий и площадей, например:
 «Франция, раздающая наградные венки своим заслуженным гражданам» — рельеф Давида Анжерского на фронтоне парижского Пантеона,
 «Призыв к битве» Рюда,
 «Битва» Этекса,
 «Плоды победы» его же — колоссальные группы, красующиеся по обеим сторонам триумфальных ворот Звезды на выступающих из неё пьедесталах,
 «Лежащий лев» Бари — круглая фигура, стоящая при входе в сад Тюильри со стороны реки,
 «Идущий лев» — горельеф того же мастера на пьедестале июльской колонны,
 скульптурные части фонтана на Площади Согласия и пр.

Впоследствии декоративная пластика нашла себе обширное и разнообразное применение при постройке правительственных и частных зданий и наделила Париж многими превосходными или весьма хорошими произведениями, из которых достаточно будет указать на:
 бронзовых кариатид у входа в могильный склеп Наполеона I в Соборе Инвалидов,
 работы Дюре, на его же колоссальные «Виктории» во фризе залы «Семи каминов» и в софитах «Квадратной залы» старого Лувра,
 на скульптуры павильона нового Лувра,
 на статуи и рельефы, украшающие собой главный фасад, парадную лестницу, ложи просцениума и крышу нового здания Большой Оперы — произведения Гийома, Карпо, Каррьера-Беллёза, Крока, Жюля Тома, Эме Милле и др.

Хотя бравурность исполнения таких крупных произведений нередко граничит с декоративной поверхностью и шаблонностью, однако, общий уровень французской скульптуры в годы второй империи был высокий, и она остается на нем до наших дней. Благодаря тому что правительство является почти единственным, но деятельным покровителем этой отрасли искусства, равно как и существованию французской академии в Риме, Франция до настоящего времени имеет школу скульпторов, с которой не может соперничать ни одна из школ других стран в отношении основательности знания, выдержанности стиля в сочинении и исполнении, разнообразии и силы талантов.

Однако, эта школа нередко вдаётся в заблуждение. Так, некоторые из современных французских скульпторов, вдохновляясь творчеством Донателло, пустились воспроизводить тощие, незрелые формы детского возраста или первой юности и воображали, что начинают через это новую художественную эпоху. Подражали стремлению флорентийцев к характерному, но в большинстве случаев воспроизводили вместо того явления несовершенства, даже болезненности и жалкости человеческого тела. Так как натурщики, которыми пользовались эти художники, не годились для изображения героических действий и драматических положений, то приходилось приноравливать мотивы к фигурам, и под предлогом избежания бесцельной и академически-стильной идеализации, явилось рабское, лишенное всякого стиля копирование натуры. Не менее сильно заблуждались другие художники, поддававшиеся в своих работах влиянию того направления скульптуры, представителями которого некогда были Бернини в Италии, а во Франции Пюже и братья Кусту. По принятым этими мастерами правилам группировки и постепенности отдаления, они помещали не только несколько фигур, но и по несколько групп на различных планах, причем не довольствовались округлять формы так, чтобы ясно обозначались каждая их подробность, но и старались сообщать фигурам характер индивидуальности, точно передавать малейшие мелочи их тела и самых костюмов, а вместе с тем поражать сильным выражением душевных движений. Главным мастером этого реалистически-живописного направления был Карпо; его группа «Пляска», украшающая собою фасад Большой Оперы в Париже, исполненная в означенном духе, была встречена протестом со стороны многих знатоков искусства, несмотря на то, что в ней отразился громадный талант художника.

Конец XIX века 

Если не принимать в расчет указанные мимолетные заблуждения, французскую скульптурную школу должно признать самой блестящей и солидной во всем художественном мире. Между её произведениями XIX века наиболее замечательные:
 «Жанна д’Арк» — бронзовая группа Шапю в Домреми,
 «Психея, покинутая Эротом» — мраморная статуя Каррие-Белёза,
 «Источник поэзии» — мраморная статуя Гильома,
 «Девушка у колодца» — мраморная статуя Шеневерка,
 «Сон» — мраморная группа Матюрена Моро,
 «Gloria victis» — бронзовая группа Мерсье,
 «Ретиарий» (гладиатор с сетью и трезубцем) — бронзовая статуя Антони Ноэля,
 «Вера», «Любовь», «Воинское мужество» и «Гражданская доблесть» — четыре бронзовые статуи, исполненные Полем Дюбуа для надгробного памятника генерала Ламорисьера в Нантском соборе, и некоторые др.

Литература 
 
 Gonse, «L’Art gothique» (П., 1890);
 Berty, «La Renaissance monumentale en France» (Париж, 1864, 2 т.).

 

Скульптура Франции